Autoapprendimento – in informatica, area dell'intelligenza artificiale che studia algoritmi in grado di migliorare progressivamente
 Autoapprendimento – in pedagogia, istruzione autonoma senza l'ausilio di docenti o istituzioni